Sami Al-Husaini  (1989. szeptember 29. –) bahreini labdarúgó, az Al-Busaiteen csatára.

További információk 
 
 

1989-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek